Champi peut faire référence à:
 Champignon hallucinogène 
 François le Champi, roman de George Sand
 Champi (1900-1973), acteur et artiste de variétés
 Papy Champi, jeu vidéo